Lastras puede referirse a:
 Lastras de Cuéllar, municipio situado en el norte de la provincia de Segovia.
 Lastras de las Eras, localidad situada en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León (España).
 Lastras del Pozo, municipio de España, en la provincia de Segovia en el territorio de la Campiña Segoviana, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Lastras de la Torre,  entidad local menor en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León (España),